McPhee ist der Familienname folgender Personen:

 Angus McPhee (1914–1997), schottischer Künstler
 Colin McPhee (1900–1964), kanadischer Komponist und Musikethnologe
 Duncan McPhee (1892–1950), britischer Mittel- und Langstreckenläufer 
 George McPhee (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Howard McPhee (1916–1940), kanadischer Sprinter
 Joe McPhee (* 1939), amerikanischer Jazzmusiker

 Katharine McPhee (* 1984), amerikanische Sängerin
 Kaylah McPhee (* 1998), australische Tennisspielerin
 Kodi Smit-McPhee (* 1996), australischer Schauspieler
 Mike McPhee (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Sianoa Smit-McPhee (* 1992), australische Schauspielerin
 Peter McPhee (* 1948), australischer Historiker
 Tony McPhee (* 1944), britischer Gitarrist und Sänger

Siehe auch:
 McPhee-Formation, archäologische Formation in Australien
 MacPhee